Olga Nikolaevna de Rusia puede referirse a:

 Olga Nikolaevna de Rusia (1822-1892), reina de Württemberg, hija del zar Nicolás I.
 Olga Nikoláyevna Románova (1895-1918), hija primogénita del zar Nicolás II.